Шуршин:
 Шуршин, Борис Михайлович (род. 1958) — советский и украинский футболист.
 Шуршин, Никита Александрович (род. 1993) — российский велогонщик.